

Biografia 
Frequenta l'Istituto tecnico Amedeo Avogadro di Torino dove si diploma e nel 1970 vince il concorso per entrare all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Dopo un periodo di specializzazione alla Scuola per Piloti di Lecce a bordo degli addestratori MB-326, nel 1971 viene assegnato prima a Grosseto, dove viene abilitato a pilotare l'F-104 Starfighter, poi al 21º gruppo di Cameri. Quindi diventa operativo nelle missioni di difesa e di sorveglianza aerea.

La mattina del 18 gennaio 1979, con alle spalle già 1.774 ore di volo, decolla dalla sua base per una missione di normale sorveglianza del territorio. 
Subito dopo il decollo, il cap. Ballestra comunica alla base «...sto male...vedo nero.....forse mi lancio»; in quel momento è sopra Pavia. Porta l'aereo fuori centro abitato, ma il suo F-104 perde rapidamente quota nelle vicinanze di Castelletto di Branduzzo (Pavia). L'aereo si schianterebbe sulle case del locale castello, allora zona di alta densità urbana, ma il Capitano Ballestra, con un eroico senso del dovere, decide di non abbandonare il velivolo e, per evitare una strage, lo conduce  oltre l'abitato, fino al tragico schianto. Muore nell'impatto in un campo adiacente alle mura del castello di Branduzzo. Gli abitanti di Castelletto di Branduzzo, grati per il suo coraggio e l'eroismo, hanno innalzato un monumento alla sua memoria, usando parti del motore, nel luogo della caduta.

Altri progetti 

Piloti dell'Aeronautica Militare
Morti per incidente aereo